Tramlijn Begeerte, een toneelstuk van Tennessee Williams uit 1947
 A Streetcar Named Desire (1951), een film van Elia Kazan uit 1951
A Streetcar Named Desire (1983), een ballet van John Neumeier
 A Streetcar Named Desire (1984), een televisiefilm van John Erman
 A Streetcar Named Desire (1995), een film van Glenn Jordon uit 1995
 Een opera van André Prévin uit 1998